SSC steht für:
 Safe, Sane, Consensual, Konzept innerhalb der BDSM-Kultur, um bei potenziell risikobehafteten Aktivitäten Einvernehmlichkeit zwischen den Beteiligten sicherzustellen
 Sexy Sport Clips, Fernsehsendung im Nachtprogramm des Deutschen Sportfernsehens
 Shared Service Center, Begriff aus der prozessorientierten Wirtschaft
 Systemische Sklerose (SSc), Begriff aus der Medizin für Skleroseerkrankungen
 Sekundär sklerosierende Cholangitis (SSC), Begriff aus der Medizin für eine Gallenerkrankung
 Second-order sufficient condition (SSC)
 IUCN SSC, die Species Survival Commission, die größte Kommission der Weltnaturschutzunion

Wissenschaft und Technik:
 Security Subsystem Class, Untergruppe einer umfangreichen Spezifikation mit Definitionen von Sicherheitsmechanismen für Speichergeräte, entwickelt von der Trusted Computing Group (TCG)
 Selenografische Colongitude der Sonne (englisch Sun's selenographic colongitude)
 Single-Look Slant Range Complex, Produkttyp (Verarbeitungsebene) des Erdbeobachtungssatellit TerraSAR-X
 Solid State Card, Halbleiterspeicher als Steckkarte, z. B. für einen PCIe-Steckplatz (anstelle einer SSD)
 Spread Spectrum Clocking, spezielle Form von Taktsignalen in der synchronen Digitaltechnik
 Standard Saline Citrate, wird oft als Zusatz bei der Polymerase-Kettenreaktion verwendet
 Station Support Computer, Kategorie von Laptops, die auf der Internationalen Raumstation (ISS) von der Crew genutzt werden
 Superconducting Super Collider, war ein Teilchenbeschleunigerprojekt der Vereinigten Staaten, das 1993 aus Kostengründen eingestellt wurde
 Synchronous Serial Channel, dient zur schnellen synchronen Kommunikation zwischen Mikrocontrollern, Mikroprozessoren und externen Peripheriegeräten
 Synchrotron-Selbst-Compton-Modell, kurz SSC-Modell, beschreibt einen Mehrfachstreuprozess in der Teilchen- und Astrophysik

Fortbewegungsmittel:
 Semi-submerged Catamaran, Katamaran-Klasse, die auch unter Small Waterplane Area Twin Hull (SWATH) bekannt sind
 Ship Submarine Coast, U-Boot-Klasse
 Ship to Shore Connector, Luftkissenfahrzeuge der US-Marine, Nachfolger der Landing Craft Air Cushion, Produktionsbeginn: 2014
 SSC Aero, Pkw-Modell
 SSC Tuatara, Pkw-Modell

Organisationen, Institutionen und Unternehmen:
 John C. Stennis Space Center, Anlage der NASA in Hancock County, Mississippi zum Test von Raketenmotoren
 Schloss-Straßen-Center, Einkaufscenter in Berlin-Friedenau
 Society of the Sacred Cross, Orden der anglikanischen Kirche, siehe auch Liste anglikanischer Orden und Klöster
 Space Systems Command, Forschungs- und Entwicklungszentrum der United States Space Force
 Species Survival Commission, wissenschaftsbasiertes Netzwerk von freiwilligen Experten in der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
 Spitzer Science Center, Teil des NASA-Wissenschaftszentrums, welches die Daten des Spitzer-Weltraumteleskops auswertet und auf dem Gelände des California Institute of Technology angesiedelt ist
 SSC North America, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Städtische Straßenbahn Cöpenick, ehemaliges Straßenbahnunternehmen der 1920er, das in der Berliner Straßenbahn aufgegangen ist
 State Security Council, Staatssicherheitsrat im Südafrika der Apartheidsepoche
 State Services Commission, eine von drei zentralen Organisationen des neuseeländischen Staates, die für die Führung, Koordination und Überwachung der gesamten Staatsdienste verantwortlich ist
 Swedish Space Corporation, schwedisches Luft- und Raumfahrtunternehmen

Sport:
 Namenskürzel vieler deutscher Sportvereine, das für Schwimm-Sportclub oder für Spiel- und Sportclub stehen kann
 Sahel SC, nigrischer Fußballverein
 Schweriner SC, Sportverein aus Mecklenburg-Vorpommern
 SSC Neapel, italienischer Sportverein, offiziell: Società Sportiva Calcio Napoli

ssc steht für:
 Suba-Simbiti (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Siehe auch:

Abkürzung